Lotus je lahko:
 Nokota (rod) (Lotus), rod cvetečih rastlin iz družine metuljnic
 Lotus (album), album ameriške latin rock skupine Santana
 Lotus (album, Within Destruction), album slovenske metal skupine Within Destruction
 Beli Lotus, protimongolsko kitajsko gibanje v 14. stoletju
 Lotus Sūtra, eden izmed svetih spisov budizma
 Sinji lotus, eden izmed stripov o Tintinu
 Team Lotus, britansko moštvo Formule 1
 HMS Lotus (K130), korveta Kraljeve vojne mornarice
 HMS Lotus (K93), korveta Kraljeve vojne mornarice

Glej tudi
 lotos (Nelumbo), rod tropskih trajnic